Jméno Dallas má několik významů:

místopisné jméno

V USA:

 Dallas – město v Texasu
 Dallas/Fort Worth International Airport
 Dallas Love Field – civilní veřejné letiště
 The Dallas Morning News – denní noviny
 Dallas County (Alabama)
 Dallas County (Texas)
 Dallas (Georgie) – město v Georgii
 Dallas (Jižní Dakota) – malé město v Jižní Dakotě
 Dallas (Oregon – město v Oregonu
 Dallas (Pensylvánie) – město v Pensylvánii
 Dallas (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně
 Dallas Semiconductor – výrobce polovodičových součástek

V Austrálii:

 Dallas (Victoria) – sídlo ve státě Victoria, součást příměstské aglomerace Melbourne

Ve Skotsku:

 Dallas (Moray) – vesnice ve správní oblasti Moray

podobné názvy

 Dalas – sídlo v íránské provincii Chúzistán

příjmení osob
 Cameron Dallas (* 1994) – americký Youtuber, herec a model
 George M. Dallas – americký politik a státník
 Josh Dallas (* 1978) – americký herec
 Matt Dallas (* 1982) – americký herec
 Stuart Dallas (* 1991) – severoirský fotbalista a reprezentant

jiný (odvozený) význam
 Dallas (loď, 1955) – loď na Brněnské přehradě z roku 1955 (původně Moskva)
 Dallas (loď, 2012) – loď na Brněnské přehradě z roku 2012
 Dallas (seriál, 1978) – americký seriál
 Dallas (seriál, 2012) – obnovený americký seriál
 Dallas Cowboys – profesionální klub amerického fotbalu
 Dallas Mavericks – americký basketbalový tým
 Dallas Stars – americký hokejový klub
 FC Dallas – americký fotbalový klub
 Korben Dallas – slovenská hudební skupina z Bratislavy.

Odkazy

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno